En Pologne, Dzierążnia peut faire référence à :

 Dzierążnia, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Dzierążnia, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.